Гия-де-Исора () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова, с административным центром в одноимённом городе. Находится в западной части острова Тенерифе. Занимает площадь 143,42 км². Население 20535 человек (на 2010 год).

История 
В 1605 году на острове была возведена церковь в честь Богоматери-де-Гия, вокруг которой началось возведение поселения.

В 1812 году был сформирован муниципалитет Гия, а в 1916 году, получил текущее название.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе